Uría o Uria es un apellido, que puede estar vinculado o referido a:

Personas 
 Alberto Uria (1924-1988), uno de los tres únicos pilotos uruguayos que han participado en la Fórmula 1 (Argentina) en un GP puntuable.
 Benito Uría Valdés (1730-1810), también conocido como Fray Benito de Uría y Valdés, Abad español del Monasterio de Celanova, General de la Orden de san Benito, y Obispo de Ciudad Rodrigo.
 Francisco Javier Uría (1950-), también conocido como Francisco Javier Álvarez Uría, futbolista español (ya retirado) que jugaba como defensa, y que militó en el Real Oviedo, el Real Madrid C. F., y el Real Sporting de Gijón.
 Ignacio Uría Mendizábal (1938-2008), empresario español.
 Jokin Uría (1965-), también conocido como Jokin Uría Lekuona, futbolista español (ya retirado) que se desempeñaba como defensor.
 José Arias Uría (1799-1873), político español.
 José Francisco Uría y Riego (1819-1862), también conocido como José Francisco Uría y Riego-Núñez, político asturiano.
 José Manuel Uría (1969-), también conocido como José Manuel Uría González y como Coque Uría, ciclista profesional español (ya retirado).
 José Simeón de Uría (1753-?), también conocido como José Simeón de Uría Berruecos y Galindo, sacerdote católico mexicano, catedrático y diputado a las Cortes de Cádiz.
 Juan Uría Ríu (1891-1979), historiador español nacido en Oviedo, Asturias.
 Rodrigo Uría González (1906-2001), jurista español, una de las mayores autoridades sobre derecho mercantil.
 Rodrigo Uría Meruéndano (1941-2007), abogado español.
 Rubén Uría (1975-), también conocido como Rubén "Hacha" Uría, periodista deportivo español y redactor de la Cadena COPE.